Эттинген:
 Эттинген (Швейцария)
 Эттинген (Бавария)
 Эттингены — владетельный дом
 Эттинген-Валлерштейн — княжество

 Эттингены (Прибалтика) — остзейский дворянский род:

 Эттинген, Августин Александрович фон (1823—1908) — немецко-балтийский юрист, лифляндский губернатор. 
 Эттинген, Александр фон (1827—1905) — российский лютеранский теолог, статистик, считается основателем «социальной этики».
 Эттинген, Артур фон (1836—1920) — физик.
 Эттинген, Вольфганг (1859—†) — историк искусства.
 Эттинген, Георг фон (1824—1916) — врач-офтальмолог, профессор, декан медицинского факультета и ректор Императорского Дерптского университета.
 Эттинген, Мария Семеновна  — советская театральная актриса.

Примечания